Konstancie Burgundská (8. května 1046 – 1093) se narodila jako dcera Roberta I. Burgundského a Helie de Semur-en-Brionnais. Sňatkem s Alfonsem VI. se stala kastilskou a leónskou královnou. Byla vnučkou Roberta II., druhého francouzského panovníka z dynastie Kapetovců. Byla také matkou Urracy Kastilské, která se stala otcovou následnicí.

Život 
V roce 1065 se Konstancie poprvé provdala za Huga II. z Chalonu. Ze čtrnácti let trvajícího manželství, až do Hugovy smrti v roce 1079, nevzešli žádní potomci.

Později v roce 1079, se Konstancie provdala za Alfonsa VI. Kastilského. Manželství bylo zřejmě domluveno prostřednictvím Clunyacké známosti u dvora. Alfons byl předtím ženatý s Anežkou Akvitánskou, se kterou se buď rozvedl nebo již ovdověl. Sňatek Konstancie a Alfonsa původně čelil papežské opozici, zřejmě kvůli příbuznosti Konstancie a Anežky.

Konstancie měla s Alfonsem několik dětí, jen jedno se však dožilo dospělosti:

 Urraca Kastilská

Konstancie zemřela v roce 1093, zanechavši po sobě čtrnáctiletou dceru a vdovce. Ten se po její smrti ještě asi třikrát oženil, syna měl však pouze se svou muslimskou milenkou, Isabelou Sevillskou.

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 8. května
Narození v roce 1046
Úmrtí v roce 1093
Kastilské královny
Burgundové
Ženy
Pohřbení v klášteře sv. Benedikta v Sahagúnu